Papa Joan VII, Papa de Roma (705 - 707)
 Joan VII Paleòleg, emperador romà d'Orient durant cinc mesos el 1390
 Joan VII de Jerusalem, patriarca de Jerusalem del 964 al 966
 Joan de Wallenrode (1370, Wasserknoden - 1419, Alken), arquebisbe de Riga (1393 - 1418) i príncep-bisbe del principat de Lieja